В трехмерной компьютерной графике приближение Шлика, названное в честь Кристофа Шлика, представляет собой формулу для аппроксимации вклада фактора Френеля в зеркальное отражение света от непроводящей границы раздела (поверхности) между двумя средами. 

Согласно модели Шлика, коэффициент зеркального отражения R может быть приближен следующим образом:

 

где  есть угол между направлением падающего света и нормалью границы раздела двух сред, следовательно,  . Тогда  являются показателями преломления двух сред на границе раздела, а  - коэффициент отражения света, падающего параллельно нормали (т. е. значение члена Френеля при  или минимальное отражение). В компьютерной графике одна из сред обычно воздушная, благодаря чему в качестве значения можно взять 1.

В моделях микрограней предполагается, что всегда есть идеальное отражение, но нормальное изменяется в соответствии с некоторым распределением, что в целом приводит к неидеальному общему отражению. При использовании приближения Шлика нормаль в приведенной выше формуле заменяется половинным вектором . В качестве второго вектора можно использовать либо направление взгляда, либо направление света.

См. также 

 Модель отражения Фонга
 Модель затенения Блинна-Фонга
 Уравнения Френеля

Ссылки 

Трёхмерная графика